Grubbsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grubbsjön (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (12,4 ha)
Grubbsjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (91 ha)
Grubbsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (16 ha)
Grubbsjön (Dorotea socken, Lappland, 717056-148136), sjö i Dorotea kommun,  (15,4 ha)
Grubbsjön (Dorotea socken, Lappland, 718841-146603), sjö i Dorotea kommun,  (12,4 ha)
Lilla Grubbsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (2,42 ha)
Stora Grubbsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (12,8 ha)
Övre Grubbsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (2,15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn